Омар Си (; род. 20 января 1978 года, Трапп, Иль-де-Франс) — французский актёр, лауреат премии «Сезар» за лучшую мужскую роль.
В числе известных актёрских работ Си такие фильмы, как «1+1», «Шоколад», «Люди Икс: Дни минувшего будущего».

Биография 
Мать Омара из Мавритании, отец из Сенегала, оба происходят из народности фульбе. Он был четвёртым из восьми детей в семье.

Ещё учась в школе, Омар начал работать на радио. После окончания школы он получил предложение от продюсерской компании сделать собственное шоу, которое впоследствии превратилось в комедийное телешоу «Омар и Фред» () с актёром Фредом Тесто.

Успех актёру принесла роль Дрисса в фильме «1+1 / Неприкасаемые» (2011), за которую он получил премию «Сезар» за лучшую мужскую роль, а также был номинирован на премию «Спутник».

В середине ноября 2019 года в российский прокат вышла анимационная комедия «Стражи Арктики», в оригинальной версии которой Омар Си озвучил персонажа Леопольда.

Личная жизнь 
Женат на Элен Си. Семья имеет пятерых детей.

Фильмография 
Фильмы

Телесериалы

Короткометражные фильмы

Озвучивание

Сценарист

Продюсер

В роли самого себя

Примечания

Ссылки